Ceratocuma är ett släkte av kräftdjur. Ceratocuma ingår i familjen Ceratocumatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kommakräftor
Ceratocuma